MIDN () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 468 амінокислот, а молекулярна маса — 49 213.

Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки